Tambach ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Stadt und Orte:
 Tambach-Dietharz, Stadt im Landkreis Gotha, Thüringen
 Tambach (Menznau), Weiler der Gemeinde Menznau, Kanton Luzern, Schweiz
 Tambach (Tambach-Dietharz), Stadtteil von Tambach-Dietharz, Landkreis Gotha, Thüringen
 Tambach (Weitramsdorf), Ortsteil der Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg, Bayern
 Tambach, Dorf auf dem Westabhang des Great Rift Valley nahe Eldoret, Elgeyo-Marakwet County, Kenia

Gewässer:
 Tambach (Fluss), linker Zufluss der Rodach (Itz) nach Dietersdorf, Stadt Seßlach, Landkreis Coburg, Bayern
 Talsperre Tambach-Dietharz, bei Tambach-Dietharz, Landkreis Gotha, Thüringen

Sonstige:
 Schloss Tambach, in Tambach, Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg, Bayern
 Wildpark Tambach, dortige Tierparkanlage
 Grafschaft Tambach oder Grafschaft Ortenburg-Tambach, ehemalige Reichsgrafschaft mit Sitz auf Schloss Tambach

Siehe auch:
 Kobolt von Tambach
 Dambach
 Dammbach (Begriffsklärung)
 Thambach